Desmoxytes är ett släkte av mångfotingar. Desmoxytes ingår i familjen orangeridubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Orangeridubbelfotingar
Desmoxytes